Sackett ist der Familienname folgender Personen:

 Augustine Sackett (1841–1914), US-amerikanischer Unternehmer und Erfinder
 David Sackett (1934–2015), kanadischer Mediziner und einer der Pioniere der Evidenzbasierten Medizin
 Frederic M. Sackett (1868–1941), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Schmuel Sackett (* 1961), israelischer Politiker und Zionist
 Susan Sackett (* 1943), US-amerikanische Autorin
 William A. Sackett (1811–1895), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 David-Sackett-Preis, Wissenschaftspreis des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin